Topònims:
 Winter (Wisconsin), població dels Estats Units a l'estat de Wisconsin 
 Winter Beach, concentració de població designada pel cens dels Estats Units a l'estat de Florida 
 Winter Garden, població dels Estats Units a l'estat de Florida 
 Winter Harbor població dels Estats Units a l'estat de Maine (EUA).
 Winter Haven, població dels Estats Units a l'estat de Florida 
 Winter Park (Colorado), població dels Estats Units a l'estat de Colorado 
 Winter Park (Florida), població dels Estats Units a l'estat de Florida 
 Winter Springs, població dels Estats Units a l'estat de Florida 
 Biografies:
 Carl Winter
 Conrad Winter (Estrasburg, 1931), escriptor alsacià 
 Edward G. Winter, periodista, arxiver, historiador, col·leccionista i escriptor d'escacs anglès 
 Johnny Winter (Beaumont, Texas, 1944), guitarrista estatunidenc de blues i de rock 
 Marcos Winter (São Paulo, 1966), actor brasiler
 Robert Winter (Diekirch, 1921 - Saeul, 2005), militar luxemburguès 
 Otto Winter-Hjelm (Cristiania, Noruega, 1837 – 1931), compositor noruec 
 Peter Winter (Mannheim, 1754 – Munic, 1825), compositor alemany